La División de Honor femenina de waterpolo 2022-23 es la 36.ª edición de la máxima categoría de la Liga Española Femenina de Waterpolo. El torneo es organizado por la Real Federación Española de Natación e inició el 15 de octubre de 2022. El Club Natació Sabadell es el campeón de la competición 2021-22.

Equipos participantes 
 C.N. Sabadell
 C.N. Mataró
 C.N. Sant Andreu
 CE Mediterrani
 CN Catalunya
 Waterpolo Tenerife Echeyde
 C.N. Terrasa
 Club Natació Atlètic Barceloneta
 C.N. Rubí
 C.N. Sant Feliu
 CDN Boadilla
 Escuela Waterpolo Zaragoza

Clasificación

Referencias 

División de Honor femenina de waterpolo
España Femenino
España Femenino
Waterpolo Femenino
Waterpolo Femenino